The Quill eller Quill kan syfta på:

 The Quill (vulkan)
 The Quill (musikgrupp)
 The Quill (programvara)